Boris Orlov is een Russische naam en kan verwijzen naar:

 Boris Orlov (bioloog) (1935-2012), Russisch bioloog
 Boris Orlov (coach) (1945-2018), Russisch-Nederlandse turncoach
 Boris Orlov (kunstenaar) (1925-1981), Russisch kunstenaar